

Харків:
 Київська (станція метро) — станція метрополітену, Харківський метрополітен

Москва:
 Київська (станція метро) — станція метрополітену, Арбатсько-Покровська лінія
 Київська (станція метро) — станція метрополітену, Філівська лінія
 Київська (станція метро) — станція метрополітену, Кільцева лінія

Об'єкти, названі на честь Києва